Matthew Taylor (1963–), brit politikus
Matthew Taylor (1981–), angol labdarúgó, 2011–2014 közt a West Ham középpályása